DMPL steht für:

 Digital Microprocessor Plotter Language, Seitenbeschreibungssprache von Houston Instruments
 Del Monte Pacific Ltd. (DMPL), philippinisches Dosenananas-Unternehmen, Teil der San Miguel Corporation
 Deep Mirror Prooflike, einer der besonderen Erhaltungsgrade von Münzen im amerikanischen Raum, insbesondere für Morgan-Dollars

Abkürzung